Черноглазовский сельский совет () — входит в состав
Полтавского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Черноглазовка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Черноглазовка 
 с. Бершацкое 
 с. Глухово 
 с. Долина 
 с. Макарцовка 
 с. Носовка 
 с. Трирогово

Примечания